Fonction publique française#Sortie de la fonction publique
 En informatique, Liste de révocation de certificats
 Référendum révocatoire

Voir aussi 
 Révocation de l'édit de Nantes, en 1685 par Louis XIV
 Revocation, groupe de thrash et death metal technique américain

de:Widerrufsrecht
en:Revocation
pt:Revogação